— роман, написанный Юсукэ Киси в 2008 году, повествующий о событиях будущего, в котором люди научились использовать телекинез, и о появлении разумных существ-гуманоидов. В этом же году роман получил литературную премию в области научной фантастики Nihon SF Taisho Award, японский аналог премии Небьюла. В 2012 году этот же автор в сотрудничестве с мангакой Тору Оикавой начал выпуск одноимённой манги по мотивам романа. В этом же году студией A-1 Pictures было выпущено аниме, снятое по роману режиссёром Масаси Исихамой.

Название 
Роман назван в честь Симфонии № 9 Дворжака. Главная тема из второй части симфонии, Largo. Была адаптирована учеником композитора и переделана в песню, получившую название «Goin' Home». Лирика была также переведена на японский язык.

В городе, где происходит действие романа, песня известна под названием . Стихи на неё учат в школе, а на главном здании установлен громкоговоритель из которого каждый день с заходом солнца происходит вещание этой мелодии. Все дети в округе знают, что услышав музыку, нужно бросать все дела и как можно скорее возвращаться домой.

Сюжет 

Действие происходит через тысячу лет в будущем. Достижения науки и техники не используются и находятся под запретом (электричество разрешено только для питания громкоговорителей), взамен этого люди научились использовать пиро- и телекинез, которые называют Проклятая сила (). Сила пробуждается у детей в возрасте примерно 12 лет, те, у которых не пробудилась Сила, бесследно иcчезают.

Роман повествует о приключениях пятерых друзей: Саки, Марии, Сатору, Сюна и Мамору. Их цель — найти ответы на вопросы об истинной сущности их мира, но на их пути встречается множество препятствий, в число которых входят разумные грызуны-гуманоиды. Друзьям предстоит пройти нелёгкий путь: противостоять всем опасностям на каждом шагу и узнать множество тайн об истинной сущности их мира.

Персонажи 
  — главная героиня романа, манги и аниме. Обладает телекинезом и хорошо им управляет. Она бисексуалка. Влюблена в Сюна и испытывает романтические чувства к Марии. Спустя два года начала встречаться с Марией. К 26-ти годам работает в департаменте управления существами внешнего мира. Позже становится главой департамента и членом этического комитета. С помощью Сюна, Сатору и Киромару ей удается победить Акки и тем самым спасти деревню. В конце вышла замуж за Сатору. Спустя 10 лет Саки и Сатору ждут первенца, желая, чтобы мир стал лучше, ради него.
 Сэйю: 
  — подруга Саки и её одноклассница, также способная к телекинезу, спустя два года с её помощью научилась летать. Она также бисексуалка. Испытывает романтические чувства к Саки. Спустя два года начала встречаться с Саки. Решила остаться с Мамору, когда он сбежал из деревни. В 21-ой главе выясняется, что у Марии и Мамору родился ребёнок. Сквилер убил их, забрал чадо и стал воспитывать из него оружие для свержения человека с трона доминирующей расы.
 Сэйю: Кана Ханадзава
  — одноклассник Саки. Мастерски управляет своим телекинезом. Бисексуал. Влюблён в Саки, а также испытывает романтические чувства к Сатору. Спустя два года начал встречаться с Сатору, но вскоре расстался с ним. Чуть позже становится демоном кармы (или гоумой) из-за того, что не смог справиться со своим могущественным телекинезом. Решает изолировать себя, как и все гоумы. Признался Саки в любви, но погиб, спасая её от избытка своей проклятой силы. Воспоминания первой группы о нём были частично стерты. Его душа заключенная в сердце Саки. Помогает ей одолеть Акки.
 Сэйю: Маи Тодо (12 лет), Аюму Мурасэ (14 лет)
  — центральный мужской персонаж, одноклассник Саки и её друг. Постоянно конфликтует с Саки. Также управляет телекинезом. Бисексуал. Влюблён в Сюна и испытывает романтические чувства к Саки. Спустя два года начал встречаться с Сюном. Помогает Саки победить Акки. Позже женился на Саки. Спустя 10 лет вместе с ней ждёт первенца, желая, чтобы мир стал лучше, ради него.
 Сэйю: Канако Тодзё (12 лет), Юки Кадзи (14 лет;26 лет;36 лет)
  — очень скромный и застенчивый парень. Хорошо управляет телекинезом, особенно при рисовании картин с его помощью. Влюблён в Марию, но старается держать это в тайне. Без объяснения причин сбегает из деревни. После длительных поисков его находят в иглу. Мамору объясняет, что его хотят убить, и в деревне ему места нет. Мария решает бежать с ним. В 21-ой главе выясняется, что 10 лет назад они с Марией родили ребёнка и были убиты Сквилером.
 Сэйю: Харука Кудо (12 лет), Мотоки Такаги (14 лет)
  — разумный грызун-гуманоид. Проводник Саки и её друзей, почитает их как богов. Позже Сквиллер меняет имя на Якомару и организует заговор против людей. В конце предстает перед судом и подвергается наивысшей мерой наказания за все свои преступления.
 Сэйю: Дайсукэ Намикава
  — разумный грызун-гуманоид и генерал отряда Гигантских шершней. Служит людям и выполняет их приказы. Уважает Саки и её товарищей. Ему было приказано убить Саки и Сатору, но из-за того, что они спасли его от верной смерти, он помог им вернуться домой. Позже отряд Гигантских шершней разбивает Аки, Киромару спасается благодаря своим воинам. Несмотря на приказ образовательного комитета убить Саки и Сатору, помог им сбежать, рискуя собственной жизнью. Несмотря на заговор, остался верен людям. В конце пожертвовал собой ради победы над Акки, получив прежде обещание от Саки о том, что люди оставят в живых королеву колонии гигантских шершней. Обещание было сдержано.
 Сэйю: Хироаки Хирата
  — таинственный ребёнок, который появился в Камису-66 в июле 237 года. Вскоре выясняется, что Акки является рождённым десять лет назад ребёнком Мамору и Марии, которые были вероломно убиты крысами-гуманоидами с целью изъять дитя и воспитать из него мессию-превосходное оружие для борьбы с людьми. По этой причине она отождествляет себя с крысами-гуманоидами, а людей считает врагами. Позже, в Токио, Саки и Сатору, благодаря самопожертвованию Киромаро и срабатыванию так называемой «смерти непохожим», наконец удаётся её остановить.
 Сэйю: Акико Ядзима

Роман 
Роман Shinsekai Yori написан Юсукэ Киси и опубликован издательством Kodansha 23 января 2008 года в двух томах. 7 августа 2009 он был переиздан одним томом под импринтом Kodansha Novels а также 14 января 2011 в трех томах под импринтом Kodansha Bunko.

Список серий

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Страница Shinsekai Yori на сайте Kodansha

Рецензии

 Рецензия манги на сайте Anime News Network.
 Рецензия манги на сайте The Fandom Post.
 Рецензия аниме-сериала на сайте The Fandom Post.

A-1 Pictures